Antholz (italienisch Anterselva) bezeichnet:

 das Antholzer Tal
 die Gesamtheit von drei Fraktionen der Gemeinde Rasen-Antholz in Südtirol, Italien:
 Antholz Mittertal
 Antholz Niedertal
 Antholz Obertal